Макси́м Серге́евич Ковалёв (; ) — украинский футболист, защитник клуба «Ингулец».

Карьера 
Воспитанник спортивных школ «Стали» из Алчевска и «Шахтёр» из Донецка. Его первым тренером был Вячеслав Францев. В январе 2010 года на правах аренды перешёл луганскую «Зарю».

В июне 2011 года на правах аренды перешёл в «Ильичёвец».

В 2013 году на правах аренды перешёл в «Сталь» из Алчевска и 14 июля дебютировал в новой команде.

В 2015 году подписал контракт с кировоградской «Звездой». В составе команды, в 2016 году стал чемпионом Первой лиги Украины. В 2018 году, после вылета «Звезды» в первую лигу, покинул клуб.

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Шахтёр-3»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Ингулец»